Ljubeschiw (; ) ist eine ukrainische Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn am Fluss Stochid nahe der Grenze zu Belarus. Sie war bis Juli 2020 die Hauptstadt des gleichnamigen Rajons Ljubeschiw und liegt etwa 113 Kilometer nordöstlich der Oblasthauptstadt Luzk.

Geschichte 
Die Siedlung wurde 1484 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, gehörte zunächst zur Polnischen Adelsrepublik (Woiwodschaft Wolhynien) und kam nach der 3. Polnischen Teilung 1793 zum Russischen Reich, wo sie im Gouvernement Minsk lag. 1918/1921 fiel sie an Polen und kam zur Woiwodschaft Polesien im Powiat Kamień Koszyrski, Gmina Lubieszów. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts besetzte die Sowjetunion das Gebiet, nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 war der Ort bis 1944 unter deutscher Herrschaft, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder von der Sowjetunion annektiert und gehört seit 1991 zur heutigen Ukraine. Seit 1940 hat Ljubeschiw den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 10. August 2017 wurde die Siedlung städtischen Typs zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Ljubeschiw (Любешівська селищна громада/Ljubeschiwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch noch die 36 Dörfer Beresytschi, Beresna Wolja, Bychiw, Birky, Butschyn, Chozun, Chutomyr, Derewok, Dibrowa, Hirky, Lachwytschi, Lobna, Ljubeschiwska Wolja, Ljubotyn, Mischhajzi, Mukoschyn, Nowi Beresytschi, Pidkormillja, Poschoh, Prochody, Rudka, Salassja, Salisnyzja, Sarika, Sarudtschi, Sedlyschtsche, Selissok, Sudtsche, Swalowytschi, Welykyj Kurin, Wetly, Wil, Wjasiwne, Wytule und Zyr, bis dahin bildete die Siedlung zusammen mit den Dörfern Rudka und Sarika die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Ljubeschiw (Маневицька селищна рада/Manewyzka selyschtschna rada) im Osten des Rajons Ljubeschiw.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 4 Dörfer Dolsk,  Hretschyschtscha, Schlapan und Ljubjas zum Gemeindegebiet.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Kamin-Kaschyrskyj.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Ljubeschiw Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter 
 Taras Mychalyk (* 1983), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Ersterwähnung 1484
Rajon Kamin-Kaschyrskyj
Ort am Stochid